Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Jim Grabb e Patrick McEnroe 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)
 Kevin Curren /  David Pate (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)

 Darren Cahill /  Anders Järryd (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Steve Denton /  Andrés Gómez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1988